

Patronyme 
 Kamel Ghilas (1984-), footballeur kabyle, algérien,
 Nabil Ghilas (1990-), footballeur kabyle, algérien.

Lieu 
 Ghilassa, commune dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj en Algérie.
 Sidi Ghilès, commune dans la wilaya de Tipaza en Algérie.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 Aghilas
Prénom masculin
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme